Суйга — топоним в Томской области России:

 Суйга (приток Андармы)
 Суйга (приток Кети)
 Суйга (приток Чулыма)
 Суйга (село)